Zyginella är ett släkte av insekter som beskrevs av Löw 1885. Zyginella ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Zyginella